Жирардо́ () — французская фамилия.

Известные носители 
 Жирардо, Ана (род. 1988) — французская актриса.
 Жирардо, Анни (1931—2011) — французская актриса.
  (1754—1819) — французский бригадный генерал.
 Жирардо, Ипполит (род. 1955) — французский актёр.
 Жирардо, Морис (1921—2020) — французский баскетболист, призёр Олимпийских игр.
 Жирардо, Эльза (1973—2017) — французская фехтовальщица-шпажистка, призёрка чемпионата мира.

См. также 
 
 
 Жирардов
 
 Жирардот
  — колумбийский революционер.